Boo (plaats), een plaats in Zweden
Boô, een veehut waar een herder met zijn rundvee verbleef
Ontspanningscentrum De Boô, een voormalig recreatiecentrum in het Nederlandse dorp Schoonebeek
Boo (personage), een personage uit de Mario-computerspellenserie van Nintendo
Ossenhoeder (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Boötes, met IAU-afkorting Boo
Boo (programmeertaal), een computertaal